Урмарское городское поселение — муниципальное образование в составе Урмарского района Чувашской Республики. Административный центр — пгт Урмары.

Население

Социальная инфраструктура 
Социальная инфраструктура поселения включает следующие организации и объекты:
 Центр культуры и досуга;
 Районный историко-краеведческий музей;
 Детская школа искусств.

Герб 
Жизнь посёлка связана с железной дорогой Москва-Казань и образованием станции Урмары в 1893 году. В конце XIX, начале XX века на новую станцию стали переселяться зажиточные крестьяне, торговцы, купцы, промышленники, что создало благоприятные возможности для её промышленного развития. Благодаря выгодному географическому расположению, в транспортном отношении Урмары стали центром для Цивильского, Чебоксарского, Свияжского уездов, Казанской губернии и Буинского уезда Симбирской губернии. Железная дорога, послужившая активному развитию городского поселения, отражена в гербе ветвистой полосой.

В 1901—1904 г.г. потомственным купцом, почетным гражданином г. Цивильска Н. П. Курбатовым и начальником Лаптевской земельной управы В. Н. Бельковичем в Урмарах была построена «Фабрика гнутой и столярной мебели Курбатовых и Бельковича», которая в своё время была широко известна не только в России, но и за границей. Изделия этой фабрики на международных выставках в Антверпене, Брюсселе, Гааге, Париже, Казани завоёвывали золотые и серебряные медали. Золотой рубанок, изображенный в гербе, следует рассматривать как преемственность традиций, как символ трудолюбия всех талантливых мастеров, проживающих на этой земле.

Зелёный цвет — символ изобилия, плодородия, земледелия.

Золотой (жёлтый) цвет — символ прочности, богатства.

Серебряный (белый) цвет — символ мира, чистоты устремлений и мудрости.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Урмарского городского поселения Урмарского района

Городские поселения Чувашии
Муниципальные образования Урмарского района